Таллок (, ) — фамилия шотландского происхождения. Известные носители:
 Таллок, Гордон (1922—2014) — американский экономист;
 Таллок, Битси — американская актриса.